Quartier sans soleil (film, 1939)
 Quartier sans soleil (film, 1954)